Wislizenus ist der Name von

Friedrich Adolph Wislizenus (1810–1889), amerikanischer Arzt und Botaniker deutscher Abstammung.
Siehe auch
Wislicenus